Ю́кка Мика Петтери Хе́нтунен (; 3 мая 1974, Йоройнен, Финляндия) — финский хоккеист, правый нападающий. Призёр Олимпийских игр 2006 года и четырёх чемпионатов мира в составе сборной Финляндии. Завершил карьеру после сезона 2012/13.

Достижения 
 Обладатель Кубка Гагарина КХЛ (2008/2009) в составе казанского «Ак Барса»
 Серебряный призёр Олимпийских игр (2006 г.) в составе сборной Финляндии
 Двукратный серебряный (2001, 2007 гг.) и двукратный бронзовый (2000, 2006 гг.) призёр чемпионатов мира в составе сборной Финляндии
 Серебряный призёр Кубка мира (2004 г.) в составе сборной Финляндии
 Чемпион Швейцарии (2006 г.) в составе HC Lugano
 Обладатель Континентального Кубка 2008 г. в составе казанского «Ак Барса»
 Автор второго хет-трика в регулярных сезонах и автор первого хет-трика в матчах плей-офф в истории КХЛ

Статистика

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте «Ак Барса»
 Статистика на сайте www.eurohockey.net

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Хермес»
Игроки ХК ХПК
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Сент-Джон Флэймз»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК КалПа
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»